Penya-roja (Cabó i Coll de Nargó), muntanya als municipis de Cabó i Coll de Nargó (Alt Urgell).
 Serra de la Penya-roja (Cervelló), serra al municipi de Cervelló (Baix Llobregat).
 Penya-roja (Xixona i Tibi), cim de la serra del mateix nom, entre Xixona (l'Alacantí) i Tibi (l'Alcoià).
 Serra de la Penya-roja (Tibi i Xixona), serra entre Xixona (l'Alacantí) i Tibi (l'Alcoià).
 Penya-roja (barri de València), barri de València.
 Serra de la Penya-roja (Vistabella del Maestrat), serra al municipi de Vistabella del Maestrat (l'Alcalatén).
 Penya Roja, cim al municipi d'Alcúdia (Mallorca).
 Les Coves de Penya-roja, despoblat de La Raixa, al Carxe (Múrcia).